Джей-ліга 2007 — 15-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 5-й раз здобула Касіма Антлерс.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Цудзукі Рьота
 Івамаса Дайкі
 Танака Маркус Туліо
 Ямагуті Сатосі
 Абе Юкі
 Судзукі Кейта
 Робсон Понте
 Накамура Кенго
 Ендо Ясухіто
 Juninho
 Baré

Примітки

Джерела 
RSSSF 

2007 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу